Ziolkowski est un patronyme polonais, porté notamment par :

 Korczak Ziółkowski (1908-1982), sculpteur américain ;
Jean Ziolkowski (1929-2005), journaliste et écrivain alsacien ;
 Szymon Ziółkowski (1976- ), athlète polonais ;
 Theodore Ziolkowski (1932-2020), germaniste et professeur de littérature comparée américain.

Voir aussi 
 Constantin Tsiolkovski
 Tsiolkovski (ville)
 Tsiolkovskiy (cratère)

Patronyme polonais